Госконцерт — Федеральное Государственное Унитарное Предприятие России, реализующее крупнейшие международные, общероссийские и региональные проекты: фестивали, конкурсы, концерты, смотры, а также проводит конференции, симпозиумы, культурно-политические мероприятия, приуроченные к знаменательным датам и историческим событиям. Существовало с 1956 по 2021 год.

История 
Государственное концертное объединение СССР (Госконцерт СССР) было образовано в 1956 году на базе Гастрольбюро СССР вместо существовавшего в 1938-1956 гг. Всероссийского гастрольно-концертного объединения и действовало на основании устава, утверждённого Министерством культуры СССР в 1971 году. Его основная задача была: проведение гастролей советских артистов за границей и зарубежных певцов и исполнителей в СССР, а также планирование гастрольных выступлений ведущих советских артистов в порядке обмена между союзными республиками. Уже в год создания организация устроила выступления труппы Большого театра в Лондоне.

ФГУП «Госконцерт» организует и проводит массовые мероприятия.

С «Госконцертом» в разное время сотрудничали: Алла Пугачёва, София Ротару, Иосиф Кобзон,  Александр Барыкин, Стас Намин, Валерий Гаина, Аркадий Северный, группа «Русские», группа «Земляне» и многие другие музыканты и исполнители.

Организация ликвидирована в июне 2021 года после признания банкротом.

Активы 

В 2015 году в состав предприятия вошли активы, которые  выкуплены у «РМГ»:

 Русское Радио
 DFM
 Радио Монте-Карло
 MAXIMUM
 Хит FM
 Телеканал RU.TV 
 Телеканал HITTV
 Интернет-портал "Station.ru"

Руководство 
Генеральный директор ФГУП «Госконцерт» — Бунин, Сергей Сергеевич

Примечания

См. также 
 ФГБУК «Росконцерт»

Ссылки 
 ГОСКОНЦЕРТ
 Документы Госконцерта в РГАЛИ

Появились в 1956 году в СССР
Концертные организации
ФГУПы России
Компании, упразднённые в 2021 году